Suikerspin (snoepgoed), door centrifugale krachten vervaardigd snoepgoed
 Suikerspinkapsel, een op het snoepgoed gelijkend kapsel

Muziek
 'n Suikerspin, een hit uit 1970 van Wilma Landkroon
 Suikerspin (album), een muziekalbum uit 2001 van de Welshe indierockband Melys

Boeken
 Suikerspin (Erik Vlaminck), een historische roman uit 2008
 Suikerspin (Derk Visser), een kinderboek uit 2015
 Het web van de suikerspin, van Marc de Bel en Mie Buur